Jerónimo I Bonaparte () (Ajaccio, Córcega, Francia; 15 de noviembre de 1784-Castillo de Vilgénis, Sena y Oise, Francia; 24 de junio de 1860) fue rey de Westfalia (1807-1813) y hermano menor del emperador Napoleón I de Francia.

Biografía 

Su nombre de bautismo fue Girolamo Buonaparte. Nació en Ajaccio, Córcega. Sirvió en la marina francesa antes de trasladarse a los Estados Unidos donde se casó con Elizabeth Patterson (1785-1879), hija de un comerciante de Baltimore. Del matrimonio nació un hijo, Jerónimo Napoleón "Bo" Bonaparte (1805-1870). Poco después, Napoleón anuló el matrimonio de su hermano.

Fue nombrado rey de Westfalia, reino de corta duración creado por Napoleón en los estados del noroeste de Alemania (1807-1813). Jerónimo se casó en segundas nupcias con la princesa Catalina de Württemberg con la que tuvo otro dos hijos varones, Jerónimo Napoleón Carlos Bonaparte (1814-1847) y Napoleón José Carlos Bonaparte (1822-1891), conocido también como el «príncipe Napoleón». Tuvo también una hija, Matilde Bonaparte (1820-1904), que se convirtió en anfitriona de la intelectualidad durante el Segundo Imperio Francés. Después de que se disolviera el reino, obtuvo el título de I Príncipe de Montfort.

Tras el destierro de su hermano, Jerónimo se trasladó a Italia donde contrajo matrimonio con Giustina Pecori-Suárez, viuda de un noble italiano, el marqués Luigi Bartolini-Baldelli.

Cuando su sobrino Luis Napoleón se convirtió en presidente de Francia en 1848, Jerónimo fue nombrado gobernador de Los Inválidos, en París, lugar en el que está enterrado su hermano mayor Napoleón I. Más tarde fue nombrado Mariscal de Francia y presidente del Senado. Fue confirmado en su título de príncipe francés.

Murió el 24 de junio de 1860 en Vilgénis. Está enterrado en Los Inválidos de París.

Distinciones

Órdenes

Militares

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Juicio de Napoleón sobre Jerónimo Bonaparte.
 Biografía en línea de Jerónimo Bonaparte (en alemán)

Casa de Bonaparte
Gobernantes de Francia
Mariscales de Francia
Gobernantes en las guerras napoleónicas
Almirante de Francia
Reyes de Alemania
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama josefina)
Caballeros de la Orden de San Andrés
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nombres inscritos en el Arco de Triunfo
Nacidos en Ajaccio
Nacidos en 1784
Fallecidos en 1860